An Anarchist FAQ es una lista de Preguntas más frecuentes escritas por un grupo de trabajo internacional de anarquistas socialistas conectados por Internet. Documenta la teoría e ideas anarquistas al tiempo que presenta argumentos a favor del anarquismo. También explora debates internos del movimiento anarquista, y rebate argumentos comunes contra el anarquismo. Ha estado en constante evolución desde 1995. Aunque empezó como una crítica al anarcocapitalismo, para cuando se publicó oficialmente se había convertido en una introducción general al anarquismo.

Estas Preguntas más frecuentes están publicadas bajo las condiciones de la Licencia de documentación libre GNU (copyleft) y están dedicadas a «los millones de anarquistas, vivos y muertos, que intentaron e intentan crear un mundo mejor». Fue publicado oficialmente el 19 de julio de 1996 «para celebrar la revolución española de 1936 y el heroísmo del movimiento anarquista español».

Contenido 
Los editores de las Preguntas más frecuentes se identifican como miembros de la rama del anarquismo socialista tradicional, que incluye el anarcocomunismo, el anarcosindicalismo, el anarquismo colectivista, que representan la tendencia histórica más visible del anarquismo clásico. A pesar de ello, estas Preguntas más frecuentes presentan y describen la mayoría de las escuelas del anarquismo, como el mutualismo de Proudhon, el antiguo anarquismo individualista, el anarquismo feminista y algunas teorías menos conocidas como el plataformismo y el anarquismo primitivista. Cita referencias de diversos autores de todas estas escuelas, y su bibliografía contiene más de quinientas fuentes.

Dada la amplia variedad de las ideas anarquistas, los autores reconocen que muchos anarquistas no estarán de acuerdo con todo lo que las Preguntas más frecuentes dicen. Sin embargo, creen que «la mayoría de los anarquistas estarán de acuerdo con la mayor parte de lo que presentamos, y respetarán las partes con las que no están de acuerdo como expresiones genuinas de las ideas e ideales anarquistas».

Las Preguntas más frecuentes también explican disputas dentro del pensamiento anarquista, como en qué y por qué difieren los anarquistas clásicos y los individualistas. Como anarquistas tradicionales, los autores también explican sus propios puntos de vista sobre el anarquismo individualista, argumentando que tiene contradicciones y «muchas imperfecciones», y señalando que quizás conduciría a una "sociedad capitalista". Sin embargo, reconocen su importancia dentro del movimiento anarquista.

Las Preguntas más frecuentes no aceptan la teoría del anarcocapitalismo como parte del anarquismo. Los escritores de las P+F explican y critican el anarcocapitalismo en las sección F y, hasta cierto punto, en la sección G de las P+F. La crítica a las «Anarchism Theory FAQ» de Bryan Caplan (aquí las FAQ en español) también está presente en el primer apéndice, junto con argumentos de que las P+F de Caplan supuestamente distorsionarían la relación del anarquismo con el anarcocapitalismo.

Historia 
Las Preguntas más frecuentes se iniciaron en 1995, cuando un grupo de anarquistas socialistas se juntó para escribir unas P+F rebatiendo las afirmaciones de los anarcocapitalistas de que ellos son anarquistas. Las personas involucradas habían empleado muchas horas en debates por la red con capitalistas libertarios sobre si el capitalismo y el anarquismo eran compatibles o no. Finalmente, un grupo de activistas de la red decidieron producir unas P+F que explicase sus ideas sobre porqué el anarquismo y el capitalismo son incompatibles. Sin embargo, finalmente se decidión unas P+F anarquistas centradas en el anarquismo en sí era mejor idea que unas P+F anti-anarcocapitalistas, de modo que nacieron las P+F anarquistas. Los autores afirman que «todavía muestra algunos indicios de su historia pasada. Por ejemplo dedica demasiado espacio a gente como Ayn Rand, Murray Rothbard, etc. fuera de la sección F; en realidad no son tan importantes».

Las P+F fueron escritas por varios colaboradores, pero los principales son: Iain McKay —editor y principal contribuidor, desde el Reino Unido— junto con Gary Elkin, Dave Neal y Ed Boraas, que se refieren a sí mismos como «el colectivo editorial de An Anarchist FAQ». Se eligió como mirror principal de las P+F al sitio web anarcosocialista estadounidense Infoshop.org, fundado en 1995.

Influencia 
Las P+F están enlazadas o replicadas en varias páginas web. Han sido incluidas en todas las versiones estables de Debian desde 1999. A pesar de que los editores son anarquistas societarios, las P+F han recibido cumplidos de muchas fuentes. Algunos, como Flint Jones, miembro de la Northeastern Federation of Anarcho-Communists, piensas que las P+F son «el recurso [anarquista] más exhaustivo disponible». El Workers Solidarity Movement, un grupo anarquista irlandés, lo califica «la fuente primaria de información sobre el anarquismo de la web» (Workers Solidarity, n.º 62) Las P+f han sido estudiadas por Joseph M. Reagle Jr. en su ensayo Por qué la Internet es buena - Gobierno comunitario que funciona bien «[como] un ejemplar de los principios [del gobierno de la comunidad]». 

Se han traducido diversas versiones de las P+F a ocho idiomas. Las P+F se publicaron en impreso en el Reino Unido por AK Press en 2007.

Las P+F han sido citadas en varios trabajos publicados, como Viable Utopian Ideas: Shaping a Better World (ISBN 0-7656-1104-X) de Arthur B Shostak, y Utopia and Organization (ISBN 1-4051-0072-9) de Parker. Han sido descritas como «muy exhaustivas», por Paul Graham y John Hoffman en su Introduction to Political Ideologies (Longman, 2006)

Crítica 
El teórico anarcocapitalista David D. Friedman criticó la FAQ por tergiversar algunas de sus posiciones sobre el anarquismo en la Mancomunidad Islandesa (en lo que fue formalmente Sección F9), acusando a los autores de "no cuidar si lo que publican es cierto". Los colaboradores del FAQ admitieron que cometieron errores, especialmente en la versión inicial de esta sección producida en 1996, pero afirman que todos los errores fueron corregidos cuando se tuvo conocimiento de ellos, y rechazan el reclamo de Friedman de que están desinteresados en la verdad. 

El anarquista Kevin A. Carson, mientras que llama a la FAQ «un monumental compendio de la historia, teoría y práctica anarquista», está en desacuerdo con el análisis de la FAQ sobre el anarcocapitalismo. Sostiene que el tratamiento de las P+F sobre el anarcocapitalismo es "probablemente el punto más débil de las FAQ", afirma que "[aunque] considero que el anarcocapitalismo difiere considerablemente del anarquismo individualista clásico, también rechazo cualquier afirmación simplona de que no pueden ser anarquistas reales". Charles W. Johnson, un escritor anarquista individualista, critica el FAQ y argumenta que: "Su lectura de los anarquistas individualistas es absolutamente selectiva y oportunista. Su lectura de los anarcocapitalistas es absolutamente poco confiable, superficial e incompleta".

Referencias

Enlaces externos 
 Traducción al castellano (no completa) en A las barricadas
 "An Anarchist FAQ" en Infoshop.org

Contraste
 Anarchist Theory FAQ, por Bryan Caplan. Puede consultarse esta obra traducida al español como FAQ sobre teoría anarquista.
 Response to An Anarchist FAQ, por Richard A. Garner

Obras anarquistas